breedband-korsetzweefvlieg
 donkere korsetzweefvlieg
 gewone korsetzweefvlieg
 kortspriet-korsetzweefvlieg
 Limburgse korsetzweefvlieg
 scheefvlek-korsetzweefvlieg
 tengere korsetzweefvlieg
 veelvlek-korsetzweefvlieg